Карлайлская комиссия или Карлайлская мирная комиссия (The Carlisle Peace Commission) — группа британских дипломатов во главе с графом Карлайлом, которая была направлена в Северную Америку в 1778 году для переговоров о мире между Англией и Тринадцатью колониями. Комиссия предложила американцам самоуправление и даже представительство в британском парламенте, фактически гарантируя статус доминиона. Но Континентальный Конгресс уже знал, что британская армия готовит эвакуацию Филадельфии, потребовал признания полной независимости, на что комиссия пойти не могла. Направление Карлайлской комиссии стало первой попыткой британского парламента формально вступить в переговоры с Конгрессом. Этому предшествовала неформальная попытка, известная как Конференция на Статен-Айленде в 1776 году.

Примечания

Литература 
 
 Einhorn, Nathan R. "The Reception of the British Peace Offer of 1778." Pennsylvania History 16.3 (1949): 191–214. online
 Gregory, Anthony. "'Formed for Empire': The Continental Congress Responds to the Carlisle Peace Commission." Journal of the Early Republic 38.4 (2018): 643–672.
 Rabb, Reginald E. "The Role of William Eden in the British Peace Commission of 1778." The Historian 20.2 (1958): 153–178.
 Ritcheson, Charles R. British Politics and the American Revolution (1954). xvi + 320 pp
 Springman, Kevin T. "Notes and Documents: Thomas Paine's Response to Lord North's Speech on the British Peace Proposals." Pennsylvania Magazine of History and Biography 121.4 (1997): 351–370. online

Ссылки 
 Обращение Карлайлской комиссии к Конгрессу
 Донесение А. С. Мусина-Пушкина Н. И. Панину, 6/17 февраля 1778 г. — О предложенных Нортом условиях примирения Англии с колонистами.

Война за независимость США